Федери́ко Си́льва (; ) — мексиканский скульптор и художник-муралист. Член мексиканской Академии художеств (1991).

Самостоятельно освоив технику энкаустики, фрески и письма темперой, он ассистировал Давиду Сикейросу при создании настенных росписей во Дворце изящных искусств в Мехико. С 1950 года Сильва работает над собственными фресками. В процессе творчества художник ищет новые способы самовыражения и к началу 60-х увлекается скульптурой и становится предвестником кинетического искусства в Мексике. В 1977 году Сильва стал инициатором создания скульптурного пространства в центре культуры Национального автономного университета Мексики. В этом проекте также принимали участие Элен Эскобедо, ,  и другие.

Его работа получила признание: в 1995 году Федерико Сильва был удостоен Национальной премии в области изящных искусств, кроме того, он является почётным доктором автономного университета Сан-Луис-Потоси и Национального автономного университета Мексики, а также членом мексиканской Академии художеств.

В 2003 году в городе Сан-Луис-Потоси открылся музей Федерико Сильвы.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Министерства образования Мексики
 Сайт музея Федерико Сильвы
 Фотоэкскурсия по музею Федерико Сильвы (2022)

Скульпторы Мексики
Современные художники Мексики
Долгожители Мексики